Onderdistrict in Indonesië
 Selat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali
Plaats in Indonesië
 Selat (Selat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali
 Selat (Sukasada), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Selat (Susut), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Selat (Pemayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang Hari in de provincie Jambi
 Selat (Narmada), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara